Уиманго 1. Сексион има више значења:

 Уиманго 1. Сексион (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Уиманго 1. Сексион, Ел Дрен (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Уиманго 1. Сексион, Ла Есперанза (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику